Unione Democratica Cristiana (Unión Demócrata Cristiana) – partito politico ecuadoriano
 Unione Cristiano-Democratica di Germania ( Christlich Demokratische Union ) – partito politico della Germania
 Unione Democratica Cristiana (Unión Demócrata Cristiana) – partito politico nicaraguense
 Unione Democratica Cristiana (Kristīgi demokrātiskā savienība) – partito politico lettone
 Unione Cristiana e Democratica - Partito Popolare Cecoslovacco (Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová) – partito politico ceco
 Unione Democratica e Cristiana Slovacca - Partito Democratico (Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana) – partito politico slovacco